Wanderer of the Wasteland est le titre d'un roman de Zane Grey.

Wanderer of the Wasteland est le titre de plusieurs films adaptés du roman ci-dessus:
 Wanderer of the Wasteland (film, 1924) réalisé par Irvin Willat
 Wanderer of the Wasteland (film, 1935) réalisé par Otho Lovering
 Wanderer of the Wasteland (film, 1945) réalisé par Wallace Grissell et Edward Killy

Homonymie de titre